Казгула́к — топоним:

 Казгулак — река, Туркменский район, Ставропольский край
 Казгулак — село, Туркменский район, Ставропольский край